«Ослеплённый желаниями» — это название имеют несколько фильмов:
«Ослеплённый желаниями» — фильм 1967 года с Дадли Муром в главной роли, реж. Стэнли Донен (Великобритания)
«Ослеплённый желаниями» — фильм 2000 года с Бренданом Фрейзером в главной роли, реж. Гарольд Рамис (Германия, США)